Симо́на Вейль — французские имя и фамилия еврейского происхождения. Может означать: Вейль, Симона (1909—1943) — французский философ и религиозный мыслитель, писательница. Сестра математика Андре Вейля.
 Вейль, Симона (1927—2017) — французский и европейский юрист и политик, борец за права женщин, первый председатель Фонда памяти Холокоста.